Christian Andreas Doppler – austriacki matematyk i fizyk
 (3905) Doppler – planetoida
 Doppler (fantastyka) – fantastyczna istota wykreowana w książkach Andrzeja Sapkowskiego
 Popularna nazwa technik i urządzeń wykorzystujących efekt Dopplera na przykład:
 Power Doppler
 USG dopplerowskie